Rasisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rasisaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Rasisaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Rasisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,84, long 28,06), 
 Rasisaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,77, long 28,59), 
 Rasisaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,92, long 28,57), 
 Rasisaari (ö i Norra Karelen, Joensuu), 
 Rasisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,93, long 27,56), 
 Rasisaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,16, long 29,64), 
 Rasisaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,39, long 29,56), 

Robotskapade Finlandförgreningar